Ribes (geslacht) (Ribes), een geslacht uit de ribesfamilie (Grossulariaceae)
Ribes (Ardèche), een gemeente in het Franse departement Ardèche
Ribes de Freser, een gemeente in de Spaanse provincie Gerona

Personen
Auguste Champetier de Ribes, een Franse politicus